Juliusze Cezarowie
Gajusz Juliusz Cezar